

Nom de famille 

 Bill Cullen (1920-1990), acteur américain
  (1927-2005), homme politique et juge canadien 
 Countee Cullen (1903-1946), poète afro-américain
 Crista Cullen (1985-), joueuse de hockey sur gazon britannique
 Dan Cullen (1984-), joueur de cricket australien.
 James Cullen, (1867-1933), est un prêtre et mathématicien irlandais
 James Cullen (1936-2013), botaniste britannique
 John Cullen (1964-), joueur de hockey sur glace canadien
 Katharine Cullen (1975-), actrice australienne
 Leo Cullen (1978-), joueur de rugby à XV
 Louie Cullen (1876-1960), suffragiste britannique-australienne
 Mark Cullen (1970-), scénariste, acteur, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision américain
 Mark Cullen (1978-), joueur de hockey sur glace américain
 Matt Cullen (1976-), joueur de hockey sur glace américain, frère aîné de Mark
 Maurice Cullen (1866-1934), peintre canadien
 Michael Cullen (1884–1936), commerçant américain, considéré comme l'inventeur du supermarché. 
 Nathan Cullen (1972-), homme politique canadien
 Paul Cullen (1803-1878), prélat irlandais
 Peter Cullen (1944-), acteur canadien
 Ray Cullen (1941-2021), joueur de hockey sur glace canadien
 Robb Cullen (1970-),  scénariste, acteur, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision américain
 Robert Cullen (1985-), footballeur japonais
 Roy Cullen (1944-), homme politique canadien
 William Cullen (1710-1790), médecin et chimiste écossais
 William Cullen (1935-), ancien membre de la magistrature écossaise
 William Cullen Bryant (1794-1878), poète romantique et journaliste américain

Personnages de fiction 
 Brian Cullen, personnage du film et de la série télévisée Highlander
 Edward Cullen, né Edward Anthony Masen, dans la saga Fascination de Stephenie Meyer
 Renesmée Cullen, personnage du roman de Stephenie Meyer
 Esmée Cullen, personnage de la Saga Fascination
 Emmett Cullen, personnage de la Saga Fascination
 Carlisle Cullen, personnage de la Saga Twilight (Saga du Désir)
 Alice Cullen, personnage de la Saga Twilight

Toponyme 

 Cullen, un village écossais ;
 Cullen, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Cullen, ville américaine située en Louisiane.

Autres 
 Cullen Rutherford, personnage de la série de jeux vidéo Dragon Age
 Carter Cullen, pseudonyme collectif de Richard Macaulay et de Mildred Macaulay, auteurs de roman policier
 Nombre de Cullen, entier naturel de la forme n.2^n + 1
 Dr. Cullen Park, stade de sports gaéliques du comté de Carlow en Irlande
 Cullen, plante de la famille des fabaceae.
 Trophée John-Cullen

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais